Натальна карта (від.  — «пов'язаний з моментом народження») — це особистий гороскоп, створений у момент народження людини, з урахуванням місця народження. Натальна карта показує, в якому положенні знаходилися планети Сонячної системи при народженні особи. Натальна карта один з головних термінів натальної астрологій. Натальну астрологію сучасна наука відносить до псевдонауки.

Позначки знаків зодіаку на натальній карті 
 	Овен	 	Телець
 	Близнюки	Рак
 	Лев	 	Діва
 	Терези	 	Скорпіон
 	Стрілець	Козеріг
 	Водолій	 	Риби

Характеристика кожного сектора 
Внутрішнє коло карти ділиться на 12 секторів — домів, кожен з яких позначений своїм номером. Початок першого дому збігається з Асцендентом натальної карти.

Кожен з домів характеризує певну сферу життєдіяльності:

• 1 –Темперамент, поведінка, життєва енергія.

• 2 –Система цінностей

• 3 — Комунікація

• 4 — Житло, атмосфера дому, Батьківщина

• 5 — Родинні зв'язки

• 6 — Робота, здоров'я, піклування про здоров'я

• 7 — Партнер: шлюбний, по роботі

• 8 — Кошти, не залежні від стабільного заробітку

• 9 — Відношення до філософії та релігії

• 10 — Верхівка кар'єрного шляху

• 11 — Друзі, громадська діяльність

• 12 — Приховане «Я», психологічне здоров'я, підсвідомість

Символи планет 
 	Сонце	 	Місяць
 	Меркурій	Венера
 	Марс	 	Юпітер
 	Сатурн	 	Уран
 	Нептун	 	Плутон

Примітки 

 Виталий Гинзбург. Религия и наука. Разум и вера

Джерела 
Ллевеллин Д. Астрология от А до Я/Пер. с англ. под редакцией Балабуха С. Е. — СПб.: Будущее Земли, 2008. — 488 с. ISBN 5-94432-028-1
Шестопалов С. В.Справочник по астропсихологии для практикующих астрологов. Планеты в знаках. Аспекты — М.: Мир Урании, — 2004. — 176 с. ISBN 5-900191-65-6

ОкультизмОкультизм